Telstar 18 peut désigner :
, un satellite.
Telstar 18, ballon officiel de la Coupe du monde de football de 2018.